Джарава — многозначный термин.

 Джарава — одно из племён аборигенов Андаманских островов;
 Джарава — язык племени джарава Андаманских островов.
 Джарава — язык одного из племён в Нигерии.